Antroponímia:
 Mafalda de Pulla-Calàbria, comtessa consort de Barcelona (1078-1082) i vescomtessa consort de Narbona (1082-1106)
Mafalda de Barcelona, filla de Ramon Berenguer III i Dolça de Provença (1120-1157)
 Mafalda de Savoia, infanta de Savoia i reina consort de Portugal (1125-1157)
 Mafalda de Portugal i de Savoia, infanta de Portugal (1149-1160)
 Mafalda de Portugal i de Barcelona, infanta de Portugal i reina consort de Castella (v. 1200-1256)
 Mafalda d'Itàlia, landgravina de Hessen-Kassel (1905-1944)
 Art:
Mafalda (còmic), tira còmica i el seu personatge protagonista creats per Quino.
 Mafalda (grup de música), grup de música del País Valencià.
 Transports: Principessa Mafalda, transatlàntic italià que naufragà el 25 d'octubre del 1927 prop de Rio de Janeiro.